Орошаемый — название населённых пунктов в России:

 Орошаемый — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области.
 Орошаемый — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Орошаемый — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.